Andreu Rabasa i Negre, empresari català nascut a Mollet del Vallès el 1930.
 Andreu Rabasa i Palet, empresari català nascut a Barcelona el 1960, fill de l'anterior.